

Toponimi
 Abbazia di Weihenstephan – centro benedettino
 Weihenstephan (Hohenthann) – Hohenthann di Landshut, Baviera
 Schloss Weihenstephan – castello bavarese

Istruzione
 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München

Aziende
 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan – birrificio bavarese
 Molkerei Weihenstephan – oggi della Unternehmensgruppe Theo Müller